Dhillon ist der Familienname von:

 Mandeep Dhillon (* 1990), britische Schauspielerin
 Navjeet Dhillon (* 1995), indische Diskuswerferin